Maxon puede hacer referencia a:

 Maxon Effects, una marca de componentes electrónicos musicales
 Maxon Motor, un fabricante de motores de precisión

Personas 
 Ruth Maxon Adams (1883–1970), arquitecto estadounidense
 William Ralph Maxon (1877–1948), botánico estadounidense que utiliza la abreviatura Maxon.